Eustis kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eustis (Florida)
Eustis (Nebraska)